Haruka (keresztnév), japán női keresztnév
 Haruka (vonat)
 Haruka vagy HALCA, japán műhold
 Haruka (énekes), japán énekes
 Haruka 17, japán médiafranchise
Dalok
 Haruka, Melody-dal
 Haruka, Tokio-dal
 Haruka, Scandal-dal